

Musica 
 The Ides of March – gruppo musicale australiano
 The Ides of March – album di Myles Kennedy del 2021
 The Ides of March – singolo di Myles Kennedy del 2021

Altro 
 Idi di marzo (The Ides of March) – romanzo di Thornton Wilder del 1948
 Le idi di marzo (The Ides of March) – film del 2011 diretto da George Clooney

Pagine correlate 
 Idi di marzo (disambigua)